A televisão na Islândia começou em setembro de 1966. Os canais podem ser recebidos via DVB-T, banda larga com o serviço Skjárinn da Síminn, IPTV ou Digital Ísland (DVB-T) da Vodafone Iceland.

Lista de canais

Canais abertos

Canais cancelados
NFS, agora um serviço de notícias que fornece notícias para visir.is e canais de televisão de 365

Skjár tveir, foi concebido para ser um canal sem publicidade pago pelos espectadores. Não foi como planejado e logo se fundiu com Skjár einn.

Stöð 1, lançado em 29 de outubro de 2010. Canal de entretenimento, gratuito, sem assinatura. Atinge 98% de todos os lares na Islândia.

Stöð þrjú, o antigo canal foi usado. Mas foi comprado rapidamente e desligado no sentido, foi fundido por Stöð 2.

Skjár sport, mostrou os jogos da Premier League nas temporadas 2005-2006 e 2006-2007.

Stöð 2 Extra (anteriormente chamado de Sirkus) Entertainment canal anteriormente disponível como livre, mas agora só está disponível como um complemento para subscrição Stöð 2

Nova TV (anteriormente chamada de Sirkus e antes disso Popp Tíví), vídeos de música - canal livre

Fasteignasjónvarpið, um canal que oferece imóveis

Mikligarður, inaugurado em 15 de março de 2014 - encerrado em 1º de julho de 2014. Destinado a pessoas com mais de 34 anos, com ênfase em mulheres. A programação era toda doméstica e incluía apresentações pagas. Transmissões foi 24/7 e em HD.

Canais internacionais disponíveis na Islândia
Canais internacionais adicionais estão disponíveis na Islândia através da Vodafone Iceland, Síminn e Skjarinn:

Programação
Programação islandesa, incluindo LazyTown, e shows estrangeiros com legendas islandesas.

Televisão da Islândia